Singapore Sevens 2002 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Singapore Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 20–21 kwietnia 2002 roku na Stadionie Narodowym w Singapurze będąc ósmym turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadionie Narodowym zawody były ósmym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

W obecności dwudziestu tysięcy widzów w turnieju triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii, a do finałowego zwycięstwa nad Argentyną dwoma przyłożeniami przyczynił się Joe Rokocoko.

Z powodu kontuzji lub zobowiązań klubowych na turnieju nieobecni byli m.in. Vili Satala, Waisale Serevi, Phil Greening czy Eric Rush.

Ceny biletów na turniej kształtowały się od 16 SGD za ulgowy do 151 SGD za miejsce siedzące na głównej trybunie. Singapore Rugby Union wraz z Singapore Sports Council zainwestował w turniej ponad milion SGD.

Dwie minuty przed końcem grupowego spotkania Nowa Zelandia–Samoa wybuchła bójka, w wyniku której trzech zawodników otrzymało czerwone kartki. Dalsze działania komisji dyscyplinarnej poskutkowały karą dwunastotygodniowego zawieszenia dla pięciu Samoańczyków (Gaolo Elisara, Ron Fanuatanu, Ponali Tapelu, Faapito Matagotau i Maurie Faasaualu) i Nowozelandczyka Craiga De Goldi. Dodatkowo Ioane Evalu otrzymał dwudziestoczterotygodniowe zawieszenie za włączenie się w bójkę będąc na ławce rezerwowych, a kapitan Nowej Zelandii, Dallas Seymour, karę trzech meczów, którą odsłużył podczas fazy pucharowej tych zawodów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
Singapore Sevens
Singapur w XXI wieku